Vezac ou Vézac est un nom propre qui peut désigner les toponymes suivant :
 Vézac (Cantal), commune française du Cantal
 Vézac (Dordogne), commune française de la Dordogne
 Vezac (Primošten), une localité de Croatie située dans la municipalité de Primošten, comitat de Šibenik-Knin

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France